Sezona 2012./13. Serie A bila je 81. od svog postojanja. Počela je 25. kolovoza 2012., a završila 19. svibnja 2013. Natjecalo se dvadeset momčadi, 17 iz prošle sezone te 3 momčadi koje su osigurale promociju iz Serie B, a to su bili: Pescara, Torino i Sampdoria. Kao i u prijašnjim sezonama službena nogometna lopa je bila Nike Maxim Serie A kojom se igralo na svim utakmicama.

Događaji 

U sezoni 2012./13. Cagliari je po prvi puta nakon 40 godina igrao izvan svog stadiona Stadio Sant'Elia koji je zatvoren radi sigurnosnih razloga, a čelni ljudi Cagliarija planiraju renovirati te naposljetku i izgraditi novi stadion. Raspored utakmica objavljen je 26. srpnja 2012.

Juventus je osvojio svoj drugi uzastopni naslov te sveukupno 31. pobjedom nad Palermom od 1-0 četiri kola prije kraja prvenstva. I lige su ispali U.S. Città di Palermo, Siena i Pescara.

Momčadi

Ljestvica 
Ut = odigrano utakmica; Pb = pobjedâ; N = neriješenih; Pz = porazâ; GP = postignuto pogodaka; GP = primljeno pogodaka; GR = razlika pogodaka; Bod = bodova

Napomena: 1. Lazio osigurao je kvalifikaciju u Europsku ligu osvajanjem talijanskog kupa2. Sampdoriji i Torinu oduzet je 1 bod zbog umiješanosti u skandal namještanja utakmica iz 2012.3. Atalanti je oduzeto 2 boda zbog umiješanosti u skandal namještanja utakmica iz 2012.2. Sieni je oduzeto 6 bodova zbog umiješanosti u skandal namještanja utakmica iz 2012.

Sezone Serie A